Die polnische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz:

Qualifikation

Spielergebnisse

Abschlusstabelle 

Die ersten zwei Mannschaften qualifizierten sich direkt für die EURO 2008.

Polnisches Aufgebot 

2 Piszczek rückte für Jakub Błaszczykowski ins Team der Polen, da sich Błaszczykowski am 5. Juni 2008 beim Training am Oberschenkel verletzte und seine EM-Teilnahme absagen musste.

Vorrunde

Spielergebnisse 

  Deutschland –  Polen 2:0(1:0)
  Österreich –  Polen 1:1 (0:1)
  Polen –  Kroatien 0:1 (0:0)

Polen scheidet nach der Vorrunde nach nur einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus dem Turnier aus.

Details siehe Fußball-Europameisterschaft 2008/Gruppe B

Einzelnachweise 

Polen
2008